The School for Good and Evil steht für:

 The School for Good and Evil (Romanreihe), Romanreihe von Soman Chainani (2013–2020)
 The School for Good and Evil – Es kann nur eine geben, deutscher Titel des ersten Bandes der Romanreihe von Soman Chainani (2013)

 The School for Good and Evil (Film), US-amerikanischer Spielfilm von Paul Feig (2022)